Geisselhart ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Geisselhart (* 1963), deutscher Kunstmaler und Schriftsteller
 Oliver Geisselhart (* 1967), deutscher Gedächtnistrainer